Премьер-лига сезона 2018/19 — 27-й розыгрыш в истории Премьер-лиги, высшего дивизиона в системе футбольных лиг Англии с 1992 года.

Сезон начался 10 августа 2018 года и завершился 12 мая 2019 года.

Чемпионский титул защитил «Манчестер Сити».

Новыми участниками турнира стали «Вулверхэмптон Уондерерс», «Кардифф Сити» и «Фулхэм».

Начиная с 2018 года в Премьер-лиге изменилось время действия летнего трансферного окна. Согласно новым правилам, трансферное окно закрывалось перед началом сезона в Премьер-лиге, в последний четверг перед первым туром. Перед сезоном 2018/19 трансферное окно было открыто с 17 мая по 9 августа 2018 года включительно (при этом трансферное окно для футболистов из других чемпионатов открылось 8 июня). Эти правила касались только покупок футболистов, продавать игроков клубы смогли до 31 августа. Данные изменения коснулись только Премьер-лиги.

По итогам сезона Премьер-лигу покинули «Хаддерсфилд Таун», «Фулхэм» и «Кардифф Сити».

Клубы-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
«Вулверхэмптон Уондерерс» сыграет в Премьер-лиге впервые с сезона 2011/12, выиграв Чемпионшип. «Кардифф Сити», занявший 2-е место в Чемпионшипе, сыграет в Премьер-лиге впервые с сезона 2013/14. Третьим клубом, вышедшим в Премьер-лигу, стал лондонский «Фулхэм», одержавший победу в стадии плей-офф и вернувшийся в высший дивизион впервые с сезона 2013/14.

{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

География соревнований 
В Премьер-лиге сезона 2018/19 принимают участие 6 клубов из Лондона, по два клуба представляют Манчестер и Ливерпуль.

Стадионы

Тренеры, капитаны, поставщики формы и спонсоры

Тренерские изменения

Турнирная таблица

Результаты матчей

Статистика

Бомбардиры

Хет-трики

Сухие матчи

Награды

Ежемесячные награды

Ежегодные награды

Команда года по версии ПФА 
В символическую «команду года» по версии ПФА вошли следующие игроки:
Вратарь: Эдерсон (Манчестер Сити)
Защитники: Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль), Эмерик Ляпорт (Манчестер Сити), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Эндрю Робертсон (Ливерпуль)
Полузащитники: Фернандиньо (Манчестер Сити), Бернарду Силва (Манчестер Сити), Поль Погба (Манчестер Юнайтед)
Нападающие: Садио Мане (Ливерпуль), Рахим Стерлинг (Манчестер Сити), Серхио Агуэро (Манчестер Сити)

Игрок года по версии футболистов ПФА 
Награду «Игрок года по версии футболистов ПФА» получил Вирджил ван Дейк.

Молодой игрок года по версии ПФА 
Награду «Молодой игрок года по версии ПФА» получил Рахим Стерлинг.

Футболист года по версии Ассоциации футбольных журналистов 
Награду лучшему футболисту года по версии Ассоциации футбольных журналистов получил Рахим Стерлинг.

Игрок сезона Премьер-лиги 
Награду лучшему игроку сезона в Премьер-лиге (EA SPORTS Player of the Season) получил Вирджил ван Дейк.

Гол сезона Премьер-лиги 
Награду «гол сезона» в Премьер-лиге получил Андрос Таунсенд («Кристал Пэлас») за забитый мяч в ворота «Манчестер Сити» 22 декабря 2018 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2018/2019
Англия
Премьер-лига